Иго X Лизињан (1185 - Дамијета, 15. јун 1249) је био гроф Марша и гроф Ангулем из династије Лизињан. Био је син Ига IX Лизињана и Матилде Анголемеске.

Породично стабло 

Умрли 1249.
Династија Лизињан
Династија Лизињан